Jméno a příjmení Josef Vojáček má více nositelů:

 Josef Václav Vojáček (1874–1958) – český římskokatolický kněz, katecheta, vlastivědný pracovník zaměřený na Lysou nad Labem a okolí
 Josef Vojáček Taras (1906–1983) – bojovník druhé světové války
 Josef Vojáček (manažer) (* 1971) – český manažer, generální ředitel státního podniku Lesy České republiky
 Josef Vojáček (fotograf) (* 1957) – český a moravský fotograf